Болгаро-венгерские войны — серия конфликтов между Венгерским королевством и
Болгарским царством в IX—XIV веках. Боевые действия шли в северной и западной частях Балканского полуострова, на территориях современных северной Сербии, южной Румынии и северной Болгарии.

После первых стычек в конце IX века венграм пришлось мигрировать на запад. В X веке венгры вытеснили болгар из современной Трансильвании и лишили их власти над восточной частью Среднедунайской низменности. Их грабительские набеги на Болгарию продолжались до конца первой половины столетия, пока не был подписан мир. Обе стороны поддерживали дружеские отношения, пока в 1003 году не разразилась новая война.

После основания в 1185 году Второго Болгарского царства венгры и болгары воевали за контроль над Белградом, Браничевом, Видином и Олтенией.

Венгерское переселение (война 894—896 годов) 

В первый раз венгры вторглись в Паннонию в 862 году, придя на помощь союзнику — князю Великой Моравии Ростиславу. Король Восточно-Франкского королевства
Людовик II Немецкий в ответ заключил союз с болгарами, чей князь Борис I направил против Ростислава свою конницу. Так началась конфронтация в придунайском регионе, длившаяся четверть века: венгры и моравы против болгар и восточных франков. Венгерское переселение явилось одним из факторов, сдвинувших баланс сил.

Ещё до переселения, в 881 году, князь Святополк получил помощь от венгров, которые дошли до Вены. Два года спустя Святополк получил чувствительный удар от болгар. В 892 году, когда Святополк отказался платить дань франкам, он мог по-прежнему рассчитывать на своих венгерских союзников, а также на получение удара от болгар.

Ситуация изменилась коренным образом в сентябре 892 года, когда болгарский князь Владимир проинформировал послов
Арнульфа Каринтийского, что франки более не могут полагаться на помощь болгар в Подкарпатье. Делегация франков ещё находилась при болгарском дворе, когда князем стал Симеон I.

В 894 году разразилась война между болгарами и Византией. В ответ посол византийского императора
Льва VI отправился к венграм и щедрыми дарами побудил их напасть на болгар. Византийцы перевезли через Дунай венгерское войство, ведомое Левенте, и венгры ударили по болгарам с тыла, вынудив тех отложить поход на Византию; сам Симеон I был вынужден искать от венгров убежища в крепости Дристр. В том же году венгры пришли в Паннонию, чтобы помочь Святополку против франков, но, узнав о смерти Святополка, отступили. Весной 895 года Арпад положил конец власти болгар на Среднедунайской низменности. Болгары были вынуждены заключить мир с Византией и сосредоточиться на противодействии венграм.

Симеон вступил в союз с печенегами, и они одновременно ударили по венграм. В результате битвы на Южном Буге болгары разбили венгров, и те под ударами печенегов были вынуждены перейти Карпаты и переселиться на Среднедунайскую низменность (в венгерской истории это названо «обретением родины»). Покончив с венграми, Симеон вернулся к войне с византийцами.

Конфликты X века 

Удары, нанесённые болгарами и печенегами в 895—896 годах, оставили глубокий след. Константин VII Багрянородный в своих записках постоянно повторяет, что венгры боятся печенегов, использовавшихся болгарами для удара по венграм. Когда в начале X века византийский посол предложил венграм атаковать печенегов, те отказались, заявив, что это слишком рискованно. Будучи вытесненными на Среднедунайскую низменность, венгры предпочли оставить земли к востоку от Карпат и устье Дуная печенегам, и сосредоточиться на закреплении за собой новоприобретённой территории. В свою очередь печенеги предпочитали совершать набеги на богатые земли болгар и византийцев, а не на гораздо более бедные земли, которые заняли венгры. Перед лицом растущей мощи болгар бывшие враги — венгры и печенеги — были вынуждены искать дружбы друг с другом.

В 913 году Симеон начал первую из кампаний, благодаря которым он отвоевал у Византии почти весь Балканский полуостров; шесть лет спустя он принял царский титул. Это был не тот человек, который бы отдал без боя венграм соляные шахты и золотые прииски в южной Трансильвании, и потому, пока раны, нанесённые печенегами, ещё кровоточили в венгерской памяти, венгры старались не провоцировать Симеона.

Удобный случай представился после смерти Симеона в 927 году. Сын Симеона — Пётр I — заключил мир с Византией, и занялся подавлением восстаний внутри страны. В 932 году венгры заключили союз с печенегами, и с 934 по 943 годы захватили регион между Мурешем, Тисой и Дунаем. В 948 году император Константин написал, что болгарские города Орсово, Сирмий и Белград находятся вблизи венгерских границ.

В 948 году случился раскол между политическими устремлениями вождя всех венгров и правившего на землях Трансильвании дьюлы. Правитель, очевидно, намеревался воевать на западе, и потому хотел укрепить мир с Византией, чтобы обезопасить свой тыл. Для обновления мирного договора он отправил своего племянника и харка Булчу в Константинополь; миссия была настолько важной, что венгерские послы даже согласились принять крещение. Примерно в 952 году дьюла Зомбор также прибыл в Константинополь, но по собственному желанию, а не как представитель вождя всех венгров. Зомбора интересовали не набеги на запад, а антиболгарские планы византийского двора. Византия никогда не отказывалась от мысли сокрушить болгар и восстановить границы империи по Саве и нижнему Дунаю; дьюла, отнявший у болгар земли севернее Дуная, рассматривал болгар как своих главных врагов. Если правившим венграми потомкам Арпада было достаточно византийского нейтралитета, то дьюлам был нужен союз против болгар.

Война 1003 года 
После падения болгарской столицы, Преслава, в 971 году, Болгарское царство и Византийская империя вступили в длительный период войны. Византийско-болгарский конфликт достиг своего пика в 1003 году, когда в него вмешались венгры. В то время губернатором северо-западных болгарских земель был воевода Ахтум, внук воеводы Глада, который был разбит венграми в 930-х годах. Ахтум командовал сильной армией и успешно защищал северо-западные границы королевства. Он также построил множество церквей и монастырей, распространяя восточное православие и болгарскую культуру в Трансильвании.

Брак между наследным принцем болгар Гавриилом Радомиром и дочерью венгерского короля Гезы ненадолго установил дружеские отношения между двумя самыми сильными государствами Дунайского региона, но после смерти Гезы эти отношения ухудшились. Болгары поддержали Дьюлу в качестве претендента на венгерский трон вместо сына Гезы Иштвана I. В результате брак между Гавриилом Радомиром и венгерской принцессой был расторгнут. Затем венгры атаковали Ахтума, который активно поддерживал Дьюлу. Король Иштван I убедил Ханадина, близкого советника Ахтума, помочь ему в нападении. Когда предательство было раскрыто, Ханадин бежал к венграм. В то же время сильная византийская армия осадила Видин (Будин), резиденцию Ахтума. Для успешной обороны крепости потребовалось множество воинов, в то время как Ахтум был занят войной на севере. Через несколько месяцев он погиб в битве, а его войска были разбиты венграми. В результате войны болгарское влияние на северо-западе от Дуная стало ослабевать.

Конфликты XII века 
Венгерский король Бела III, византийский союзник и правитель Ниша и западных болгарских земель после неудачных болгаро-византийских мирных переговоров в 1195 году, напал на Болгарию в расчете захватить Западную Мёзию. О ходе войны мало что известно. Известно лишь, что болгарская армия полностью разбила венгерские войска во время первых боев, контратаковала и освободила от венгерского господства Ниш и все Поморавлье, в том числе крепости Вране, Равань, Лесковац и другие.

Болгары достигли Приштины, а затем атаковали и захватили Белград, Браничево и Срем, полностью разгромив венгров. Это положило конец войне.

В результате войны царь Асень I освободил и присоединил к Болгарии крупные территории — западная болгарская граница теперь проходила недалеко от Приштины, по реке Ибар, верховьям сербской реки Моравы, а оттуда через Срем и Белград, которые вновь попали под власть болгар.

Конфликты XIII века 
В 1202 году венгерский король Имре напал на Болгарию и захватил Белград, Браничево и Ниш, передав последний своему сербскому союзнику Вукану Неманичу. Царь Калоян отразил нападение в 1203 году и изгнал венгров. Он вернул к власти Стефана Неманича, сербского господаря, что усилило болгарские позиции в регионе.

В 1227—1232 годах венгры пытались добиться союза с половцами (куманами), используя договор Ивана Асеня II с Византией, чтобы использовать их в новом конфликте с болгарами. В 1232 году венгры заняли Западную Валахию — Олтению и образовали из этого болгарского региона провинцию Северный Банат, а король Бела IV стал именоваться «Королем Венгрии, Болгарии и Кумании».

Литература 
 Димитров, Христо. Българо-унгарски отношения през Средновековието. София, 1998.

Войны Венгрии
Венгрия
Венгрия
Войны между странами
Войны IX века
Войны X века